Orto – appezzamento di terreno per la coltivazione di ortaggi e verdure
 Orto botanico – ambiente che raccoglie una grande varietà di piante per scopi scientifici
 Otro, Orto od Ortro – figura della mitologia greca
 Orto – comune francese nel dipartimento della Corsica del Sud